Sundari bezeichnet:

Sundari (Person), die Halbschwester von Buddha und Schwester von Nanda
Sundari (Musikinstrument)